Das Damendoppel der Australian Open 1974 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidigerinnen waren Margaret Court und Virginia Wade. Das Finale bestritten Evonne Goolagong und Peggy Michel gegen Kerry Harris und Kerry Melville, das Goolagong und Michel in zwei Sätzen gewannen.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 
 

Damendoppel
1974